Тюэй:

 Тюэй — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Тюэй — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.